Сьюдаде́ла (, , буквально «цитадель») — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.

Население

Примечания

Муниципалитеты Балеарских островов